Ортнвил има више значења:
 Ортнвил (Минесота)
 Ортнвил (Мичиген)